Aloísio Dias (, ) é um acordeonista e violeiro brasileiro. Já fez diversos acompanhamentos para artistas sertanejos, como a dupla Rionegro e Solimões.

Violeiros do Brasil
Acordeonistas do Brasil